Крещение Христа — название нескольких произведений изобразительного искусства:
 Крещение Христа — картина, написанная Андреа дель Верроккьо совместно с его учеником Леонардо да Винчи из собрания галереи Уффици во Флоренции.
 Крещение Христа — картина нидерландского живописца Иоахима Патинира из собрания Музея истории искусств в Вене.
 Крещение Христа — картина итальянского живописца Пьетро Перуджино из собрания Музея истории искусств в Вене.
 Крещение Христа — фреска работы Пьетро Перуджино, расположена в Сикстинской капелле, Рим.
 Крещение Христа — картина итальянского художника Пьеро делла Франческа из собрания Лондонской национальной галереи.